Blutige Hände heißen die Filme
 Blutige Hände (1955), US-amerikanischer Kriminalfilm (The Killer is Loose)
 Blutige Hände (1987), US-amerikanischer Detektivfilm (Murder Ordained)